Аллсвенскан 1948/1949 () — 25-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 8 августа 1948 года и закончился 6 июня 1949 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1948/1949
Швеция
Спорт в Швеции в 1949 году
Футбол в Европе в 1949 году
Спорт в Швеции в 1948 году